Het seizoen 2012/13 was het 51ste seizoen van de Rotterdamse betaaldvoetbalclub SBV Excelsior sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. Na de degradatie in het voorafgaande seizoen kwam club deze voetbaljaargang uit in de Eerste divisie.

Hoofdcoach was Leon Vlemmings, de opvolger van de vertrokken John Lammers, en bezig aan zijn eerste seizoen in Kralingen. Onder zijn leiding eindigde Excelsior op de vijftiende plaats in de eindrangschikking. Vlemmings werd aan het einde van het seizoen, ondanks een doorlopend contract, bedankt voor bewezen diensten en trad in dienst als technisch directeur bij Roda JC. Als opvolger werd de Deen Jon Dahl Tomasson aangewezen.

In de strijd om de KNVB-beker ging Excelsior in de tweede ronde onderuit tegen de amateurs van ONS Sneek, die wonnen na strafschoppen (5-4). In de reguliere speeltijd waren beide teams op 1-1 blijven steken. Elvis Manu maakte het enige doelpunt voor de Rotterdammers.

Aan het einde van het seizoen nam de club na 51 jaar afscheid van Simon Kelder. Het bestuurslid was sinds 1962 verbonden aan de Rotterdamse club. Van 1988 tot 1993 was Kelder voorzitter, van 1996 tot 2012 was hij als directeur actief op Woudestein.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

KNVB-beker

Statistieken

2013
Excelsior